

Новонікольська сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Новонікольська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область